Agasthenes () ist in der griechischen Mythologie:

 Agasthenes (König von Elis), König von Elis, Sohn des Augeias und Vater des Polyxenos
 Agasthenes (Gigant), einer der Giganten